Il doppio del torneo di tennis Tampere Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ervin Eleskovic e Michael Ryderstedt che hanno battuto in finale Harri Heliövaara e Henri Kontinen 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Flavio Cipolla /  Simone Vagnozzi (primo turno)
 Carlos Berlocq /  Jan Hernych (quarti di finale)

 Martin Slanar /  Tomáš Zíb (semifinali)
 Catalin-Ionut Gard /  Mathieu Montcourt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tampere Open 2008